Beune peut désigner :

Toponyme 
 Beuné, une commue rurale du Burkina Faso

Cours d'eau 
 Beune (Doubs)
 Beune (Dordogne)
 Petite Beune, affluent de la Beune (Dordogne)

Homonymie d'hydronyme